TSV 1860 steht für folgende Sportvereine:

 TSV 1860 Ansbach, Bayern
 TSV 1860 Bremen, siehe Bremen 1860
 TSV Hagen 1860, Nordrhein-Westfalen
 TSV 1860 Hanau, Hessen
 TSV 1860 München, Bayern
 TSV 1860 Rosenheim, Bayern
 TSV Spandau 1860, Berlin
 TSV 1860 Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern
 TSV Travemünde, Schleswig-Holstein